N153 peut faire référence à :
 Route nationale 153 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N153 de la RATP.